«Permanent Vacation» — дев'ятий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 18 серпня 1987 року лейблом Geffen.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Geffen Records